Cham (povo) — grupo étnico originário principalmente do Camboja e do Vietname
Cham (dança) — dança com máscaras e fantasias associada a algumas seitas do budismo tibetano
Cham (cantor) — artista jamaicano cujo nome verdadeiro é Damian Beckett
Adelbert von Chamisso — botânico cuja abreviatura autor de nome científico é Cham.

Geografia 
Cham (Alemanha) — cidade da  subdivisão administrativa da Baviera
Cham (distrito) — cuja capital é a cidade acima
Cham (Suíça) — comuna

Desambiguações de topônimos